Де́бет и кре́дит — стандартизированные методологические приёмы бухгалтерского учёта. Они раскрывают возможности хозяйственных и других процессов и их направление, и они же ставят границы этим возможностям.

Существует два вида счетов: активные и пассивные. Пассивные — это привлечённые средства; активные — размещённые средства компании, предприятия или банка. Для активных счетов: дебет — приход, кредит — расход средств. Для пассивных: кредит — приход, дебет — расход.

Де́бет (от  — букв. ‘он должен’) — левая сторона бухгалтерского счёта. По активным и активно-пассивным счетам: увеличение дебета означает увеличение стоимости имущества или имущественных прав организации. По пассивным счетам: увеличение дебета означает уменьшение собственных средств организации (источников). В латыни для этого термина используется слово  — «долг».

Кре́дит (от  — букв. ‘он верит’) — правая сторона бухгалтерского счёта. По активным и активно-пассивным счетам: увеличение кредита означает уменьшение стоимости имущества или имущественных прав организации. По пассивным счетам: увеличение кредита означает увеличение собственных средств организации (источников).

Де́бет и кре́дит — части бухгалтерской проводки. В кредит записывается источник средств, в дебет — получатель. В соответствии с одним из определений, дебет есть увеличение в счетах имущества и уменьшение в счетах чистого имущества, а кредит есть уменьшение в счетах имущества и увеличение в счетах чистого имущества.

Основные сведения

Дебет 
Левая сторона бухгалтерского счёта, обозначающая (несколько упрощая) имущество или имущественные права предприятия в контексте учитываемых на счёте фактов.

Различают понятия дебето́вого остатка счёта на некую дату и дебето́вый оборот счёта за некий промежуток времени.

Дебетовый остаток — денежная оценка стоимости имущества или имущественных прав предприятия, учитываемых на счёте, на некий момент времени.

Дебетовый оборот — суммарная денежная оценка всех хозяйственных операций за промежуток времени, приведших к увеличению имущества/имущественных прав или уменьшению источника формирования имущества, которые учитываются на рассматриваемом счёте.

На активных счетах происходит движение средств из кредита в дебет.

На пассивных счетах средства движутся из дебета в кредит.

Строго говоря, при отражении хозяйственных операций дебетовый оборот в активных счетах означает увеличение учитываемых сумм (на активных счетах обычно учитывается имущество или имущественные права предприятия или издержки).

Дебетовый оборот в пассивных счетах — обозначает уменьшение учитываемых сумм (на пассивных счетах обычно учитывается выручка и различные виды задолженности предприятия).

Часто употребляемый термин «дебет проводки» самостоятельного значения не имеет, под дебетом проводки подразумевается дебет счёта, который затрагивает проводка.

В таблице ниже указано, по какой стороне увеличивается или уменьшается та или иная статья (в данный момент):

Примечания

Ссылки 
 

Бухгалтерский учёт